Peter Hanke ist der Name folgender Personen:

* Peter Hanke (Politikwissenschaftler) (1931–2022), deutscher Politikwissenschaftler
 Peter Hanke (Physiotherapeut) (* 1937), deutscher Physiotherapeut
 Peter Hanke (Politiker) (* 1964), österreichischer Manager und Politiker (SPÖ)
 Peter Hanke (Dirigent) (* 1962), dänischer Dirigent

Siehe auch:
 Peter Handke (* 1942), österreichischer Schriftsteller
 Klaus-Peter Hanke (* 1953), Oberbürgermeister von Pirna